Het schandaal (boek), een roman uit 2004 van Conny Braam
 Het Schandaal (tijdschrift), een lesbisch tijdschrift uit 1990